Die Powtech   (Eigenschreibweise POWTECH) ist eine internationale Fachmesse für mechanische Verfahrenstechnik, Analytik und Handling von Pulver und Schüttgut. Veranstalter ist die NürnbergMesse mit Unterstützung durch die APV und die VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen. Die Messe findet alle 18 Monate im Nürnberger Messezentrum statt, als nächster Termin ist der 26. – 28. September 2023 vorgesehen.

Aussteller und Besucher 
Auf der Ausgabe im April 2019 präsentierten 824 Aussteller aus 35 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen. Rund 14.200 Fachbesucher besuchten die Messe.

Themen 
Das Angebotsspektrum der Powtech umfasst folgende Bereiche:
 Grundverfahren für Pulver und Schüttgüter
 Apparatebau- und Verfahrenskomponenten
 Verpacken und Abfüllen
 Messen, Regeln, Automatisieren
 Nanopartikeltechnologie
 Sicherheits- und Umwelttechnik
 Grundverfahren in der Pharmaproduktion
 Qualitätskontrolle, -sicherung und -management
 Dienstleistungen
Bis 2014 fand parallel zur Powtech die Technopharm statt, eine Fachmesse für Life Science Prozesstechnologien. Seit 2016 ist die Technopharm als Schwerpunktthema „Pharma.Manufacturing.Excellence.“ komplett in die Powtech integriert.

Partec-Kongress 
Im Rahmen der Fachmesse findet alle drei Jahre der Partec-Kongress, ein internationaler Kongress zum Thema Partikeltechnologie. Ziel des Kongresses ist neben der Präsentation wissenschaftlicher Erkenntnisse der Austausch und die Begegnung zwischen den verschiedenen Disziplinen sowie zwischen Universität und Industrie.

Powtech World 
Die Powtech ist Teil des Netzwerks Powtech World, das fünf internationale Fachmessen und Kongresse zur mechanischen Verfahrenstechnik bündelt. Neben der Powtech selbst gehören folgende Messen zum Netzwerk:

 Powder Bulk solids India
 International Powder & Bulk Solids Processing Conference & Exhibition (China)
 Powtech Brasil
 Partec

Weblinks 
 Website der Messe
 Website der Partec

Einzelnachweise 

Messe in Nürnberg